Die Internazionali BNL d'Italia 2013 waren ein Tennisturnier, das vom 12. bis zum 19. Mai 2013 in Rom stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2013 und wurde auf Sandplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das fünfte von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000.

Der Vorjahressieger im Einzel, der Spanier Rafael Nadal, konnte seinen Titel verteidigen und feierte seinen sechsten Turniersieg in diesem Jahr. Im Finale besiegte er den Schweizer Roger Federer deutlich in zwei Sätzen mit 6:1 und 6:3. Damit setzte Nadal seine Serie fort, in der er in diesem Jahr bei jedem teilgenommenen Turnier bisher im Finale stand. Lediglich bei seinem ersten Turnier in diesem Jahr in Viña del Mar sowie bei den Monte-Carlo Masters, ging er als Verlierer vom Feld. Für Nadal war es außerdem bereits sein siebter Titel in Rom. Er gewann bisher in den Jahren 2005 bis 2007, 2009–10 sowie 2012–13. Im Doppel war die Paarung Marcel Granollers und Marc López die Titelverteidiger, sie schieden jedoch bereits im Viertelfinale aus. Das Finale gewann das US-amerikanische Brüderpaar Bob und Mike Bryan in zwei Sätzen gegen das indische Duo Mahesh Bhupathi und Rohan Bopanna. Für das Brüderpaar war dies der dritte Erfolg im sechsten Finale in Rom. Im laufenden Jahr war dies der sechste Titel auf der ATP World Tour, sowie 88. gemeinsame Titel in der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht topgesetzten Spieler im Einzel bzw. Paarungen im Doppel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Internazionali BNL d’Italia 2013 fand am 11. und 12. Mai 2013 statt. Aus 28 Teilnehmern wurden sieben Qualifikantenplätze ausgespielt, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Internazionali BNL d’Italia 2013 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 62 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 67 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 62 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Rom